Waldraff ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Waldraff (* 1901), deutscher Maler und Kunsterzieher 
 Matthias Waldraff (* 1952), deutscher Rechtsanwalt
 Patrick Waldraff (* 1987), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Waldraff (1870–1917), deutscher Grafiker und Briefmarkengestalter
 Tilmann Waldraff (* 1937), deutscher Anglist

Siehe auch:
 Wallraf
 Wallraff